Um critério (do grego kritérion pelo latim criteriu) é um padrão que serve de base para que coisas e pessoas possam ser comparadas e julgadas.

Em filosofia
Critério é uma regra que permite a fundamentação racional de uma escolha, decisão, deliberação, crença ou afirmação.

Um critério pode ser uma forma ou uma condição. É ter capacidade, autoridade para criticar (discernimento).

Ligações externas
-Criterion em WordNet. Acessado em 3 de março de 2008.

Filosofia